

Patronyme 
 Les Ypsilántis furent une famille grecque phanariote.
 Andrea Ypsilanti est une femme politique allemande, membre du SPD.

Toponyme 

 Ypsilanti, une census-designated place du Dakota du Nord ;
 Ypsilanti, une ville du Michigan.